Átomo - a menor partícula que ainda caracteriza um elemento químico
 Átomo artificial -  Pontos quânticos de semicondutores
 Átomo (lógica)
 Átomo (teoria da medida)

Quadrinhos 
 Capitão Átomo
 O Átomo (às vezes chamado de Eléktron)
 Solar, O Homem-Átomo

Desambiguação